Il singolare del torneo di tennis Surbiton Trophy 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mardy Fish che ha battuto in finale Wesley Moodie 6-2, 7-61.

Teste di serie 

 Wesley Moodie (finale)
 Wang Yeu-tzuoo (primo turno)
 Justin Gimelstob (primo turno)
 Mardy Fish (Campione)

 Hyung-Taik Lee (secondo turno)
 Kenneth Carlsen (quarti di finale)
 Bobby Reynolds (quarti di finale)
 Răzvan Sabău (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Surbiton Trophy 2006